Критична точка може да се отнася за:
 Критична точка, понятие в термодинамиката
 Критична точка (филм), филм на Ериксън Кор от 2015 година
 Точка на пречупване, филм на Катрин Бигълоу от 1991 година